HMR se može odnositi na:

 Hipoteza muškarca ratnika, sociološki termin
 Hamar aerodrom, Stafsberg, oznaka aerodruma u Norveškoj